Franciaország
Saint-Marcouf, település Calvados megyében
Saint-Marcouf, település Manche megyében